Capelle kan syfta på:

 Capelle Strauss – en orkester i 1800-talets Österrike-Ungern

Geografi

Frankrike 

 Capelle-lès-Hesdin – en kommun i departementet Pas-de-Calais, 
 Capelle-les-Grands – en kommun i departementet Eure, 
 Capelle, Nord – en kommun i  Nord-Pas-de-Calais, Département du Nord, 
 La Capelle – en kommun i departementet Aisne,

Marshallöarna 

 Kabelle, ö, Rongelap,

Nederländerna 

 Capelle aan den IJssel – en kommun i Zuid-Holland, Gemeente Capelle aan den IJssel, 
 Capelle (ort), Noord-Brabant, Gemeente Waalwijk, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade Nederländernaförgreningar